Северка — село в Ртищевском районе Саратовской области. Входит в состав Макаровского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 49 километров по прямой на запад от районного центра города Ртищево.

История 
Официальная дата основания 1740 год.
По другим данным, основана в 1664 году помещиком Левашевым. Первоначальное название Левашовка. С переселением новых людей к северу от Левашовки возникла Северка, давшая имя объединенному поселению. Церковь (Покровская) была построена в 1796 году. На момент отмены крепостного права в Северке насчитывалось 89 дворов и 662 жителя, в 19190 — 91 двор и 781 житель. После Великой отечественной войны работали колхозы «Заветы Ильича» и «Рассвет».

Население 
Постоянное население составило 371 человека (русские 99 %) в 2002 году, 363 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ртищевского района